Шумковы — многочисленные русские роды различного происхождения.

Одни из первых источников о роде Шумковых указывают на возникновение в Вятской вечевой республике, на землях которой первые поселения были основаны новгородцами в 1181 году. Позднее потомки рода вернулись в Новгород, а также переселились в Чувашию и Самарский уезд.

С XVII века род практически полностью мигрировал с Вятки (современная Кировская область), о чём остались следующие упоминания: 12 семей — 1678 год — 7 — г. Хлын.; 1710 год — 3 — г. Хлын.; 1747 год — 2 — г. Хлын. Впоследствии род обосновался на территории современной Чувашской Республики и Самарской области. Также ряд семей переехали в Санкт-Петербург, Москву, США, и на Урал (Екатеринбург, Курган, Пермь). О роде имеются письменные упоминания в Новгороде с 1539 года. Также имеется запись в Памятных книжках Вятской губернии от 1910 года.

В СССР в 1930-е годы несколько членов рода (потомков родоначальника) были репрессированы в процессе раскулачивания в Шенталинском р-не современной Самарской области, а также в Свердловской области и Курганской области, впоследствии реабилитированы.

Другой однофамильный род Шумковых ведёт свою историю с Дона. Согласно генеалогу и краеведу Корягину Сергею Викторовичу, донские Шумковы происходят из российского казачества, а именно из [Донские казаки|донских казаков].

Известные члены рода 
 Шумков Герасим Егорович (1873—1933), российский военный врач, врач-психиатр, психолог, психофизиолог, основатель военной психологии в России, участник Русско-японской войны, ученик Бехтерева Владимира Михайловича.
 Шумков Степан Антонович (15.09.1910-15.02.1976), племянник Шумкова Герасима Егоровича, советский поэт, член Союза писателей СССР (1934), Народный поэт Чувашской АССР (1974).
 Шумков Алексей Петрович (род. 1984), внучатый племянник Шумкова Степана Антоновича, российский учёный, кандидат технических наук.

Известные носители фамилии 
 Шумков Александр Демьянович (род. 1949), советский пловец в ластах, советский и российский тренер. Заслуженный тренер РСФСР (1985), заслуженный тренер СССР (1990).
 Шумков Андрей Александрович (род. 1956), российский генеалог и редактор.
 Шумков Вадим Михайлович (род. 1971), российский политический деятель, губернатор Курганской области.
 Шумков Григорий Григорьевич (05.10.1920-14.11.1993), советский военный и чиновник, Герой Советского Союза.
 Шумков Дмитрий Владимирович (23.01.1972-04.12.2015), российский юрист, инвестор и филантроп.
 Шумкова Елена Александровна (род. 1971), российская оперная певица, солистка Пермского академического театра оперы и балета имени Петра Ильича Чайковского.
 Музыкальный ансамбль «Братья Шумковы», в состав которого входят братья Демьян (род. 1991) и Виктор Шумковы (род. 1993), российские певцы.

Исторически значимые владения, относящиеся к фамилии 
 Усадьба Шумкова, дата постройки — середина 1840-х гг. Дата реставрации 2014—2015 гг. Построена чиновником П. Шумковым в г. Екатеринбург, является одним из первых каменных зданий в городе, признана историческим памятником и объектом культурного наследия.

Примечания

Ссылки 
 Алфавитный список донских дворянских фамилий / Составитель Шумков А. А., при участии Рыклис И. Г. Федеральная архивная служба России Российский государственный исторический архив — : Издательство ВИРД, 2000. — ISBN 5-94030-004-9
 Генеалогия и семейная история Донского казачества / Составитель Корягин Сергей Викторович — : Издательство ВИРД, 1998- — ISBN 5-93347-109-7
 Библиографическая энциклопедия «Образование, Наука, Культура». Статья О Герасиме Егоровиче Шумкове
 Запись № 61460 Российской Национальной Библиотеки
 Первые письменные упоминания о роде Шумковых из Вятки
 Памятные книжки Вятской губернии
 Словарь современных русских фамилий, Ганжина И. М.
 Энциклопедия русских фамилий. Тайны происхождения и значения, Ведина Т. Ф.
 Русские фамилии: популярный этимологический словарь, Федосюка Ю. А.
 Русские фамилии, Унбегаун Б. О.
 Статья в АиФ про Усадьбу Шумкова